«Пьета Хотспурс» () — мальтийский футбольный клуб из города Пьета. Выступает в первом дивизионе Мальты. Основан в 1968 году. Домашние матчи проводит на Стадионе имени Виктора Тедеско в городе Хамрун, вмещающем 6000 зрителей. Цвета команды — синий и белый.

История 

Команда основана в 1968 году. В сезоне 1995/96 команда вернулась в Премьер-лигу Мальты, где играла на протяжении следующих 12 сезонов. Наивысший результат в Кубке Мальты команда имела в сезоне 1996/97, когда «Пьета Хотспурс» дошла до полуфинала, где уступила «Хиберниансу» (2:3).

Лучший гвардеец клуба — Сэйвиор Дарманин (182 матча), лучший бомбардир — Малколм Ликари (65 голов).

Известные игроки 
В данный список включены футболисты, выступавшие за национальную сборную Мальты:

 Сэйвиор Дарманин
 Кливен Френдо
 Гарет Скиберрас
 Иван Вудс

Главные тренеры 
 Патрик Курми (2001—2002)
 Рей Фарруджа (2002—2004)
 Кармел Бусуттил (2006—2008)
 Клайв Мицци (2008—2009)
 Эдмонд Луфи (2011—2013)
 Ноэль Колейро (2013—2015)
 Патрик Курми (2015—2018)
 Рамон Заммит (2018—2019)
 Брайан Спитери (2019—)

Статистика

Примечания

Ссылки 
 The birth and rise of Pietà Hotspurs

Футбольные клубы Мальты